Аміра́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 135 км на північний схід від Марселя, 45 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету 
 Аміра на сайті французького Національного інституту географії
 Аміра на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аміра на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи